Campfire (Medurat Hashevet) est un film israélien réalisé par Joseph Cedar, sorti en 2004.

Synopsis

Fiche technique 
 Titre original : Medurat Hashevet
 Titre international : Campfire
 Réalisation : Joseph Cedar
 Scénario : Joseph Cedar
 Pays d'origine : Israël
 Genre : drame
 Date de sortie : 2004

Distribution 
 Michaela Eshet : Rachel Gerlik
 Hani Furstenberg : Tami Gerlik
 Moshe Ivgy : Yossi
 Maya Maron : Esti
 Assi Dayan : Motkeh
 Oshri Cohen : Rafi
 Yehoram Gaon : Moshe Weinstock
 Yehuda Levi : Yoel

Liens externes 
 

Film israélien sorti en 2004
Film dramatique israélien
Judaïsme au cinéma
Film réalisé par Joseph Cedar